Себастиан Шуппан (; ) — немецкий футболист, полузащитник; тренер.

Биография 
Начал свою футбольную карьеру в футбольном клубе «Глюкауф Бриске». К 15 годам играл в молодёжных командах «Энерги» в Котбусе. В сезоне 2004/05 впервые выступил в составе во второй Бундеслиге. В следующем сезоне играл в первой Бундеслиге.

В сезоне 2007/08 после травмы переведён во второй состав команды для игры в региональной лиге.

Впоследствии играл в команде «Падерборн 07», с сезона 2010/11 — в команде «Динамо» из Дрездена в третьей и второй лигах.

6 июля 2017 года стал игроком команды «Вюрцбургер Киккерс». Контракт заключён до 2019 года.

Спортивные достижения 
 Победитель Третьей лиги Германии по футболу

Статистика выступлений 
По состоянию на 16 августа 2017 года

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Footballtop.ru 
 
 
 

Футболисты Германии
Игроки ФК «Энерги II»
Игроки ФК «Энерги»
Игроки ФК «Падерборн 07»
Игроки ФК «Динамо II» Дрезден
Игроки ФК «Динамо» Дрезден
Игроки ФК «Арминия» Билефельд
Игроки ФК «Вюрцбургер Киккерс»
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Вюрцбургер Киккерс»